Asahan ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Im Jahr 2020 leben dort circa 800.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Asahan ist die Stadt Kisaran. Der Name stammt von dem gleichnamigen Sultanat, das bis zur Unabhängigkeit Indonesiens im Norden Sumatra existierte.

Geographie 
Asahan liegt im Nordosten der Provinz Sumatra Utara an der Straße von Malakka. Es grenzt an die Regierungsbezirke Simalungun, Batu Bara, Labuhanbatu Utara und Toba Samosir. Die ehemalige Hauptstadt des Kabupaten Asahan, Tanjung Balai, gehört mittlerweile nicht mehr zu Asahan und stellt eine eigene Verwaltungseinheit dar. Administrativ unterteilt sich Asahan in 25 Distrikte (Kecamatan) mit 204 Dörfern, davon 177 Desa und 27 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Asahan 789.974 Menschen, 399.682 Frauen und 390.292 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 213 Personen pro Quadratkilometer. 89,5 Prozent der Einwohner sind Muslime, 9,5 Prozent Christen und ein Prozent Buddhisten. Daneben gibt es noch eine kleine hinduistische Minderheit.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Sumatra)